Hmota může být :
 hmota – základní fyzikální pojem pro souhrnné označení látky a pole
 látka jako materiál, například umělá hmota
 hmota (filosofie) – filosofická kategorie v některých filosofických směrech
 zastaralé označení pro hmotnost – základní fyzikální veličinu 
 Umělá hmota (skupina)

Související články 
 hmotnost

Externí odkazy